Ройет:

  Ройет — одна из 77-ти провинций Таиланда.
 Ройет — город в Таиланде, центр провинции Ройет.
  Ройет — гражданский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки города Ройет